National Basketball Association 1999/2000 var den 54:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 2 november 1999 och avslutades den 19 april 2000 efter 1.189 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 29 lagen spelade 82 matcher var.

Måndagen den 19 juni 2000 vann Los Angeles Lakers sin tolfte NBA-titel (de fem första som Minneapolis Lakers) efter att ha besegrat Indiana Pacers med 4-2 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 13 februari 2000 i Oakland Arena i Oakland, Kalifornien. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 137-126.

Toronto Raptors blev den här säsongen historiska som det första kanadensiska basketlaget att nå NBA-slutspelet.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet 
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Los Angeles Lakers mot Indiana Pacers

Los Angeles Lakers vann finalserien med 4-2 i matcher

Källor 

NBA 1999/2000 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1999/2000 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 2000 på basketball-reference.com
NBA history 1999/2000 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

1999 i Kanada
1999 i USA
2000 i Kanada
2000 i USA
Basketsäsongen 1999/2000
1999/2000